Боровские — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена южнее Горохового озера, в 10 км к югу от города Остров и в 13 км к северо-западу от волостного центра, села Крюки.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 32 человека.

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Синерецкой волости с центром в д.Гривы.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)